

Sigle 
  Children of Bodom – gruppo musicale heavy metal
 Chip On Board - chip di led multipli, legati fra loro a formare un'unica unità
 Civilians On the Battlefield – civili sul campo di battaglia

Codici 
 COB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coolibah (Australia)
 cob – codice ISO 639-3 della lingua chicomucelteca

Informatica 
 .cob – estensione file creati con il programma di grafica 3D Truespace (Caligari OBject )

Religione 
 C.O.B. – Suore Oblate di Betania

Altro 
 Cob o bauge – materiale da costruzione